Buffalo County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo County Courthouse (Nebraska)
 Buffalo County Courthouse (South Dakota), NRHP-Nr. 02000707
 Buffalo County Courthouse (Wisconsin)